Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 1998/1999 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Олимпиакос» (Пирей)

«Кроация» (Загреб)

«Порту» (Порту)

«Аякс» (Амстердам)

Группа B

«Ювентус» (Турин) 

* В матче 4-го тура «Ювентус» — «Атлетик» мяч в свои ворота забил Микель Ласа.

«Галатасарай» (Стамбул)

«Русенборг» (Тронхейм)

«Атлетик» (Бильбао)

Группа C

«Интернационале» (Милан)

«Реал» (Мадрид) 

* В матче 3-го тура «Реал» — «Штурм» мяч в свои ворота забил Ранко Попович.

«Спартак» (Москва)

«Штурм» (Грац)

Группа D

«Бавария» (Мюнхен) 

* В ответном матче 1/4 финала «Кайзерслаутерн» — «Бавария» мяч в свои ворота забил Уве Рёслер.

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

«Барселона» (Барселона)

«Брённбю» (Брённбю) 

* В матче 1-го тура «Брённбю» — «Бавария» мяч в свои ворота забил Томас Хельмер.

Группа E

«Динамо» (Киев) 

* В матче 5-го тура «Динамо» — «Панатинаикос» мяч в свои ворота забил Ангелос Басинас.

«Ланс» (Ланс)

«Арсенал» (Лондон)

«Панатинаикос» (Афины)

Группа F

«Кайзерслаутерн» (Кайзерслаутерн)

«Бенфика» (Лиссабон)

ПСВ (Эйндховен)

ХИК (Хельсинки) 

* В матче 4-го тура «Бенфика» — ХИК мяч в свои ворота забил Скотт Минто.

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1998/1999

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

1998/1999|состав